Склад збірної Данії на Чемпіонаті Європи 1988 року

Докладніше…Чемпіонат Європи з футболу 1988
Данія 1988